Fizz bezeichnet:
 Fizz, einen alkoholischen Cocktail
 Fizz, eine estnische Cider-Marke
 The Fizz, eine aus der Band Bucks Fizz entstandene Musikgruppe der 2010er Jahre

Fizz ist Teil des Künstlernamens von
 Jizz Fizz (* 1989), deutscher Rapper
Siehe auch:
 Fiz
 Fizz buzz